

Жингилди — село, Карасайський район, Алматинська область
 Жингилди — село, Мангістауський район, Мангістауська область

Див. також 
 Жингилдинський сільський округ